

Geografia 
 Coon Valley – comune degli Stati Uniti, situato in Wisconsin, nella contea di Vernon
 Coon Rapids – città degli Stati Uniti, situato in Iowa, nella contea di Carroll 
 Coon Rapids – città degli Stati Uniti, situato in Minnesota, nella contea di Anoka

Musica 
 Coon song – genere musicale utilizzato fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento negli Stati Uniti prevalentemente negli spettacoli Minstrel show

Persone 
 Carleton Stevens Coon (1904-1981) – etnologo e antropologo statunitense
 Carrie Coon (1981) – attrice statunitense
 Charles E. Coon (1842-1920) – politico statunitense
 Gene L. Coon (1924-1973) – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Sam Coon (1903-1980) – politico statunitense

Zoologia 
 Maine Coon – gatto di origine nord americana (del Maine), è una razza naturale a pelo semilungo